SBU kan syfta på: 

 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en svensk myndighet som utvärderar metoder i hälso- och sjukvård och socialtjänst 
 Sveriges Blåbandsungdom
 Svenska Båtunionen
 Ukrainas Säkerhetstjänst